Manio Emilio Lepido è il nome di diversi membri della gens Aemilia, tra cui: 
 Manio Emilio Lepido – console nel 66 a.C.
 Manio Emilio Lepido – console nell'11